Larak ist der Name von
 Larak (Sumer), einer sumerischen Stadt.
 Larak, einer Insel im Persischen Golf vor der Südküste des Iran.